Die Abkürzung FDF hat unterschiedliche Bedeutungen:
 Fachverband der Flugsicherung Deutschland
 Fabrikation deutscher Filme, eine deutsche Filmproduktionsgesellschaft
 Fachverband Deutscher Floristen, der Interessenverband des Berufsstandes
 Federación Dominicana de Fútbol, der Fußballverband der Dominikanischen Republik 
 Fédéralistes démocrates francophones, Vorläufer der Démocrate Fédéraliste Indépendant, belgische Partei
 Fédération Djiboutienne de Football, der Fußballverband von Dschibuti
 Flensburger Dragee-Fabrik, ein Süßwarenhersteller in Flensburg/Schleswig-Holstein
 Flughafen Martinique auf der französischen Karibikinsel Martinique (IATA-Code)
 Forms Data Format, ein Datenformat der Firma Adobe Systems zur Erzeugung und Interaktion mit elektronischen Formularen
 Fragen der Freiheit, eine Schriftenreihe des Seminars für freiheitliche Ordnung e.V., Bad Boll
 Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, ein Jugendverband der dänischen Volkskirche
 Front démocratique des francophones, eine belgische Partei
 Forschungsdienst Fahrrad, ein Vorläufer des Bicycle Research Report

Abkürzung